Bob může být:

 Bob – forma mužského jména Robert používaná především domácky v USA

 Bob Dylan – americký hudebník

fiktivní postavy
 Bob a Bobek – postavy stejnojmenného animovaného seriálu
 Levák Bob – animovaná postava ze seriálu Simpsonovi
 Zabiják Bob – démonická postava ze seriálu Městečko Twin Peaks

v biologii
 čeleď bobovitých z řádu bobotvarých zahrnuje rostlinné rody:
 bob obecný – luštěnina (Vicia faba, syn. Faba vulgaris)
 vlčí bob – starší označení rodu lupina (Lupinus)
 kalabarský bob – trivální označení rostliny puchýřnatec jedovatý (Physostigma venenosa) z čeledi bobovité
 mořský bob – triviální označení liány Entada scandens z čeledi bobovité
 bob (plod) – označení plodu, kromě plodů zmíněných rostlin také:
 kávové boby
 kakaové boby
 sójové boby
 guarové boby

ve sportu
 boby (sportovní náčiní) – náčiní pro zábavu nebo sport
 boby – soutěžní disciplína
 dvousedadlový bob
 čtyřsedadlový bob

 ostatní
 Alice a Bob – fiktivní postavy tradičně používané při vysvětlování problémů v kryptografii a fyzice
 BOB – titul udělovaný psům na výstavách znamenající nejlepší pes plemene
 BOB – IATA kód letiště Bora Bora
 BOB – ISO 4217 kód bolivijské měny boliviana

Související články 
 Bobby
 Bobek
 Bobík
 Rob
 Články s názvem začínajícím slovem: „Bob“
 Články mající v názvu slovo: „Bob“

Externí odkazy